Појам  може да се односи на:

 Лондон, главни град Уједињеног Краљевства
 Лондон (Онтарио), град у Канади у покрајини Онтарио.
 Лондон (Београд), урбано београдско насеље.